Jacó – località della Costa Rica
 Jaco – isola delle Piccole Isole della Sonda
 Jaco – album di Jaco Pastorius e Pat Metheny
 Jaco – personaggio dei fumetti

Pagine correlate 
 Jacco
 Jacko